Ирханъигол — название рек в Ханты-Мансийском автономном округе:

 Ирханъигол (верхний приток Ерганъёгана)
 Ирханъигол (нижний приток Ерганъёгана)
 Ирханъигол (приток Лёктогъёгана)